Tsang peut désigner :
 Tsang, une localité du Cameroun dans le département de la Lekié
 Derek Tsang, un acteur hong-kongais
 Donald Tsang, homme politique hong-kongais
 Eric Tsang, un acteur hong-kongais
 Tosha Tsang, une rameuse canadienne
 Tsang, une région qui forme, avec celle d'Ü, l'Ü-Tsang, une ancienne province du Tibet.